Tchiflik ou tchiftlik, en turc Çiftlik (même prononciation), peut désigner :

Histoire 
 un tchiflik, grande propriété foncière agricole dans l'Empire ottoman ;

Toponymie 
Diverses localités portent ce nom, dérivant du précédent :

Bulgarie 
Dolni Tchiflik (obchtina), une municipalité de Bulgarie
Tchiflik, village de la municipalité de Kardjali (Bulgarie) ;
Tchiflik, village de la municipalité de Troyan (Bulgarie) ;
Tchiflik, village de la municipalité de Belogradtchik (Bulgarie) ;
et d'autres localités.

République de Macédoine 
 Tchiflik, village de la municipalité de Demir Kapiya ;
 Tchiflik, village de la municipalité de Sopichté ;
 Tchiflik, village de la municipalité de Tchéchinovo-Obléchévo ;
 Tchiflik, village de la municipalité de Deltchevo ;
 Tchiflik, village de la municipalité de Chtip ;
 Tchiflik, village de la municipalité de Jelino ;
 Tchiflik, village de la municipalité de Pehtchevo.

Serbie 
Barje Čiflik
Čiflik

Turquie 
Çiftlik, village dans la province d'Artvin (Turquie) ;
Çiftlik, ville dans la province de Niğde (Turquie) ;
Çiftlik, village dans la province de Tokat (Turquie).